Der – città-stato sumera

Codici 
 DER – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Derim (Papua Nuova Guinea)